Campionatul Mondial de Formula 1 din 2017 a fost cel de-al 71-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 68-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 60-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a douăzeci de curse, începând cu  pe 26 martie și terminându-se cu  pe 26 noiembrie.

Întrucât campionul în exercițiu la piloți, Nico Rosberg, și-a anunțat retragerea din acest sport în decembrie 2016, sezonul 2017 a fost primul din  în care campionul en-titre nu a concurat. Mercedes a început sezonul drept campioană la constructori, după ce și-a asigurat al treilea titlu consecutiv la Marele Premiu al Japoniei din 2016.

La încheierea campionatului, Lewis Hamilton a câștigat al patrulea titlu de Campion Mondial la Piloți. Hamilton a terminat cu 363 de puncte, cu 46 în fața lui Sebastian Vettel de pe locul al doilea cu 317 puncte, și cu Valtteri Bottas pe locul 3 cu 305 puncte. În Campionatul Mondial al Constructorilor, Mercedes a câștigat al patrulea titlu consecutiv la Marele Premiu al Statelor Unite din 2017 și a terminat cu 668 de puncte. Scuderia Ferrari a terminat pe locul al doilea cu 522 de puncte, iar Red Bull Racing a fost a treia cu 368 de puncte.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 2017 al campionatului. Echipele au concurat cu anvelopele furnizate de Pirelli.

Calendar 

Cele 20 de Mari Premii care au făcut parte din Campionatul Mondial din 2017:

Pneuri 

Pirelli a continuat să fie singurul partener și furnizor de anvelope pentru Formula 1 în 2017, depășind oferta Michelin de a furniza anvelope pentru campionat. Continuând cu sezoanele precedente, compania a oferit o gamă de șapte compuși diferiți pentru anvelope, cinci pentru condiții uscate și doi pentru condiții umede. În timp ce ambii compuși umezi sunt disponibili pentru fiecare Mare Premiu, doar trei compuși uscați sunt puși la dispoziție echipelor pentru un singur weekend de cursă. Ca și în sezonul precedent, echipele au voie să aleagă zece din treisprezece seturi de anvelope pentru un weekend de cursă în mod liber din cei trei compuși puși la dispoziție de Pirelli. Cu toate acestea, din cauza timpului limitat de testare pentru noii compuși în timpul pauzei de iarnă, Pirelli a ales să ofere echipelor un număr obligatoriu de seturi pentru primele cinci curse.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor zece piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Vezi și 
 F1 2017 (joc video)

Note

Referințe

Legături externe
 
 Fédération Internationale de l'Automobile

Sezoane de Formula 1
2017 în sport